Скорода  — топоним:

Беларусь 
 Скорода  — упразднённый населённый пункт, деревня, Борковичский сельсовет, Верхнедвинский район, Витебская область
 Скорода — деревня, Горянский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область
 Скорода — деревня, Ильянский сельсовет, Вилейский район, Минская область

Россия 
 Скорода — деревня, Рыбинский район, Ярославская область

См. также 
 Лук скорода